Szpitalny oddział ratunkowy
 Sprawa operacyjnego rozpracowania (SOR) – jedna ze spraw operacyjnych Służby Bezpieczeństwa (PRL)
 Carlos Sor – jeden z najbardziej utytułowanych reżyserów argentyńskich
 metoda SOR – iteracyjna metoda rozwiązywania układów równań liniowych, oparta na metodzie Gaussa-Seidla
 SOR Libchavy – czeska marka autobusów
 Sor Iberica – hiszpańska marka naczep i chłodni
 Syndrom obcej ręki – zaburzenie z dziedziny psychiatrii
 Szkoła Oficerów Rezerwy
 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – program gospodarczy opracowany przez Mateusza Morawieckiego